Ла Пенденсија има више значења:

 Ла Пенденсија (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пенденсија (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пенденсија (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пенденсија (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику